Max-Beckmann-Schulen sind nach dem deutschen Maler Max Beckmann (1884–1950) benannte Schulen in Deutschland.

Liste 
 Max-Beckmann-Oberschule in Berlin
 Max-Beckmann-Schule (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Max-Beckmann-Grundschule Nürnberg Worzeldorf

 
Beckmann, Max